Franz Bartolomey ist der Name folgender Personen:

* Franz Bartolomey (Klarinettist) (eigentlich František Bartolomej; 1865–1920), österreichischer Klarinettist 
 Franz Bartolomey (Geiger) (1911–1988), österreichischer Geiger 
 Franz Bartolomey (Cellist) (* 1946), österreichischer Cellist